Tyler Blackett, né le  à Manchester, est un footballeur anglais qui joue au poste de défenseur.

Biographie

En club 

Le , Tyler Blackett fait ses débuts professionnels avec les Red Devils lors du match comptant pour la première journée de Premier League face à Swansea City (défaite 1-2).

Le , il rejoint Nottingham Forest.

Le , au terme de la saison, le FC Cincinnati annonce que son contrat n'est pas renouvelé.

En sélection 

Le , Blackett honore sa première sélection avec l'Angleterre espoirs lors du match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2015 face à la Moldavie (victoire 0-3).

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Manchester United FC
Joueur du Blackpool FC
Joueur du Birmingham City FC
Joueur du Celtic FC
Joueur du Reading FC
Joueur du Nottingham Forest FC
Joueur du FC Cincinnati
Naissance en avril 1994
Naissance à Manchester